Альфред Тарський (14 січня 1901, Варшава — 26 жовтня 1983, Берклі) — видатний польсько-американський логік, математик, засновник формальної теорії істинності.
 Тарський (Соколовський) Леонід Львович, Леонід Львович Тарський (Соколовський) (1894(1894) — 10 січня 1938) — український радянський партійний діяч, журналіст.